Амикл () — греческое имя. Известные носители:

Древнегреческая мифология 
 Амикл — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Лакедемона и Спарты.
 Амикл — сын Амфиона и Ниобы.

Древняя Греция 
 Амикл — философ-пифагореец.
 Амикл Гераклейский (IV в. до н. э.) — древнегреческий геометр, друг и ученик Платона.